Ани́сов — русская фамилия:

 Анисов, Александр Михайлович (род. 1955) — российский учёный, философ.
 Анисов, Андрей Фёдорович (1899—1942) — советский военачальник, генерал-майор.
 Анисов, Владимир Фомич (1921—2006) — гвардии капитан, участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи, Герой Советского Союза.
 Анисов, Степан Тимофеевич (1910—1972) — участник Великой Отечественной войны, телефонист взвода связи, Герой Советского Союза.
 Анисова, Тамара Алексеевна (1929—2011) — чувашская советская учительница, депутат Верховного Совета СССР.

Ани́сов — топоним:
 Анисов — село, Черниговский район, Черниговская область, Украина.